El término Beni Hassan se puede referir a:

Pueblo beni Hassan, comunidad étnica de origen yemení ubicada en Mauritania.
Beni Hassan, localidad de Egipto.
Beni Hassán, municipio de Marruecos.